

Exacte wetenschap
 Aggregaat (mineralogie), een samengesteld gesteente of mineraal;
 Aggregaat (cartografie), het samenvoegen van objecten tot één, bijvoorbeeld huizen met een losstaande schuur worden als één vlak getekend;
 Aggregaat (scheikunde), een samenhangen van deeltjes in een groter geheel;
 Aggregaat (plantkunde),  een groep van plantensoorten, die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn;
 Eiwitaggregatie, het proces waarin verkeerd gevouwen eiwitten aggregeren en een ziekte kunnen veroorzaken;
 Aggregaat (geneeskunde), weefselstructuur dat ontstaat door het samenklonteren van bijvoorbeeld witte bloedcellen;

Overig
 Aggregaat (document), een samengesteld document;
 Aggregaat (generator), een generator voor elektrische energie;

 Aggregaat (onderwijs), onderwijsbevoegdheid combineren met universitaire studie in Vlaanderen;
 Aggregaat (sociologie), een aantal mensen die zich toevallig op dezelfde plaats bevinden, maar die zichzelf niet als groep zien;

 Unified Modeling Language, een meer generieke vorm van object-compositie in object-georiënteerd programmeren;
 Aggregatie (informatietechnologie). Het begrip beschrijft dan het proces van verbetering van de kwaliteit van informatie. Informatie met data die in grote lijnen dezelfde gegevens bevatten wordt samengevat. Bijvoorbeeld in totalen, gemiddelden per groep. Deze gegevens worden in die geaggregeerde vorm gearchiveerd in een zogenaamde datawarehouse;